Ramón Franquelo puede hacer referencia a:
 Ramón Franquelo Martínez (1821-1875), periodista y dramaturgo español.
 Ramón Franquelo y Romero (1841-1914), periodista, poeta y escritor español.